Finley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Finley (North Dakota)
Finley (Washington)

Mensen
Moses Finley, Amerikaans-Britse klassiek historicus